Hernani kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hernani, New South Wales, ort, Clarence Valley,

Filippinerna 

 Hernani (kommunhuvudort), Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 
 Hernani (Östra Samar), kommun, 
 General MacArthur (kommunhuvudort), Östra Visayas, Province of Eastern Samar,

Spanien 

 Hernani (kommun i Spanien, Baskien, Gipuzkoa, lat 43,24, long -1,94), 
 Hernani (ort i Spanien, Baskien, Gipuzkoa, lat 43,27, long -1,98), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar